Dům U Černého medvěda je jméno několika domů v Praze:

Staré Město 
Dům U Černého medvěda (Železná), čp. 492, Železná 18
Dům U Černého medvěda (Týn), čp. 642, Týn 6, Štupartská 5
Dům U Nedvídků, někdy zvaný „U Černého medvěda“, čp. 345, Na Perštýně 7

Malá Strana 
Dům U Černého medvěda (Mostecká), čp. 53/III, Mostecká 4